Il doppio femminile del Canada Masters 2004 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2004.

Svetlana Kuznecova e Martina Navrátilová erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Shinobu Asagoe e Ai Sugiyama hanno battuto in finale 6–0, 6–3, Liezel Huber e Tamarine Tanasugarn.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (semifinali)
 Elena Lichovceva /  Vera Zvonarëva (quarti)
 María Vento-Kabchi /  Angelique Widjaja (secondo turno)
 Liezel Huber /  Tamarine Tanasugarn (finale)

 Shinobu Asagoe /  Ai Sugiyama (campionesse) 
 Els Callens /  Lina Krasnoruckaja (primo turno, ritirate per infortunio della Krasnoroutskaya) 
 Gisela Dulko /  Patricia Tarabini (secondo turno) 
 Ansley Cargill /  Bryanne Stewart (quarti)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2004